Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1989/90 zum 56. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung lautete nach dem Bewerbssponsor der Austria-Tabak-Werke „ÖFB Memphis Cup“.

Pokalsieger wurde vor 16.000 Zuschauern im Wiener Praterstadion der FK Austria Wien durch einen 3:1-Sieg in der Verlängerung im Finale gegen SK Rapid Wien nach einem 1:1 (0:0)-Unentschieden in der regulären Spielzeit. Es war dies der 20. Cupsieg der Violetten. Titelverteidiger FC Swarovski Tirol scheiterte im Achtelfinale an First Vienna FC.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1989/90 (abgerufen am 2. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1989/90 (abgerufen am 2. Oktober 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1989/90 (abgerufen am 2. Oktober 2016)

1989
Fußballsaison 1989/90